UPKO steht für:

die Partei United Pasokmomogun Kadazandusun Murut Organisation
die Partei United Pasokmomogun Kadazan Organisation

UPKO